Date limite désigne :

Notions 
 Date limite de consommation, notion de sécurité alimentaire ;
 Date limite d'utilisation optimale, notion de sécurité alimentaire.

Cinéma 
 Date Limite (2010), comédie américaine de Todd Phillips.

Voir aussi